Bridegroom is een Engelstalige term voor Bruidegom.

 Bridegroom (film) - Amerikaanse documentaire uit 2013
 The Bridegroom - kort verhaal van Angela Carter
 The Vanishing Bridegroom - opera van Judith Weir
 I Was a Mail Order Bridegroom - album van Ed Kuepper
 The Lost Bridegroom - stomme film uit 1916
 The War Bridegroom een stomme film uit 1917